Der Super Bowl XLI war der 41. Super Bowl, das Endspiel der Saison 2006 der National Football League (NFL) im American Football.

Am 4. Februar 2007 standen sich der Meister der National Football Conference (NFC), die Chicago Bears, und der Meister der American Football Conference (AFC), die Indianapolis Colts, im Dolphins Stadium in Miami Gardens, Florida, gegenüber. Sieger waren die Indianapolis Colts bei einem Endstand von 29:17. Indianapolis’ Quarterback Peyton Manning wurde zum Super Bowl MVP gewählt. Super Bowl XLI war der neunte Super Bowl in der Umgebung von Miami und somit wurden dort gleich viele Super Bowls wie in New Orleans, Louisiana, ausgetragen.

Der Weg zum Super Bowl

Regular Season

Play-offs

Halbfinale

Spielverlauf 
Die meisten Punkte wurden in der ersten Spielhälfte gemacht, so gingen die Bears direkt beim ersten Kickoff-Return mit einem Touchdown in Führung, dann zogen die Colts nach, schafften jedoch den nachfolgenden Extrapunkt nicht. Die Bears konnten im selben Viertel noch einen Touchdown erzielen. In den zweiten 15-Minuten machte Adam Vinatieri für die Colts ein Field Goal und das Team lief einen Touchdown, was sie mit 16:14 in Führung brachte. In der zweiten Hälfte folgten zwei weitere Field Goals und noch ein Touchdown. Die Bears holten ebenfalls mit einem Field Goal in der 44. Spielminute auf. Da die Colts jedoch im letzten Viertel eine Interception zu einem Touchdown laufen konnten, waren die Versuche aus Chicago gescheitert und der Endstand von 29:17 stand fest.

Spielzusammenfassung

Statistik zum Spiel 
Die folgende Tabelle zeigt einige Spielstatistiken.

Startaufstellung 

Legende:

Weblinks 

 Spielzusammenfassung auf nfl.com

Einzelnachweise 

041
American-Football-Veranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Miami Gardens
Hard Rock Stadium
Chicago Bears
Indianapolis Colts